Banner Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Banner Peak (Alaska)
 Banner Peak (Colorado)
 Banner Peak (Kalifornien)